Натуральне число 1673
 1673 рік до нашої ери
 1673 рік нашої ери